Овајхи има више значења:
 Округ Овајхи (Ајдахо)
 Овајхи (Невада)